Sokol – mot slave signifiant faucon – peut désigner :

 en bulgare (le nom étant écrit Сокол) :
 Sokol, village bulgare de l'obchtina de Glavinitsa, situé dans l'oblast de Silistra ;
 Sokol, village bulgare de l'obchtina de Nova Zagora, situé dans l'oblast de Sliven ;

 en polonais (le nom étant orthographié Sokół) :
 Sokół, mouvement de jeunesse polonais créé en 1867, calqué sur le Sokol, mouvement tchèque antérieur ;
 motocycles Sokół, marque de motocycles polonais créée en 1934 ;
les trois sous-marins polonais ORP Sokół :
le premier ayant été en service de 1941 à 1946 au sein de la marine polonaise en exil au Royaume-Uni ;
le second ayant été en service de 1967 à 1992 ;
le troisième ayant été mis en service en 2002 ;
 Sokół, remorqueur utilisé par la marine polonaise de 1920 à 1957 ;
PZL W-3 Sokół, hélicoptère polonais produit par la firme aéronautique PZL à partir de 1973, existant dans des versions civiles et militaires.
 Sokół - est un rappeur polonais.
 Sokół, village dans la voïvodie des Basses-Carpates.
 Sokół est un village de la gmina de Krzyżanów dans le powiat de Kutno de la voïvodie de Łódź 
 Sokół est un village de la gmina de Sobolew dans le powiat de Garwolin de la voïvodie de Mazovie 

 en russe (le nom étant écrit Сокол) :
 Sokol est un projet de train russe ;
 Sokol, ville russe du région de Sokol, située dans l'oblast de Vologda ;
 Sokol, localité russe, située dans la république de Bouriatie ;
 Sokol, localité russe, située dans l'oblast de Magadan ;
 Sokol, localité russe, située dans l'oblast de Sakhaline ;
 Sokol, district de Moscou ;
 Sokol, station du métro de Moscou ;
 Sokol, combinaison spatiale légère portée par les cosmonautes russes depuis l'accident de Soyouz 11
 Sokol (gymnastique), élément de la tenue portée par le gymnaste
 Viktor Sokol (ou Wiktar Sokal), né en 1954, ancien joueur de football soviétique.

 en tchèque (le nom étant orthographié Sokol) :
 le Sokol, mouvement sportif nationaliste tchèque fondé en 1862 ;
  ;

Voir aussi 
 Sasha Sokol, née Sasha Marianne Sökol Cuillery, chanteuse mexicaine
 
 
 

Homonymie de toponyme